Williams megye (Észak-Dakota)
Williams megye (Ohio)